Caridina (H.Milne-Edwards, 1837) — рід прісноводних креветок родини Atyidae. Широко представлені у тропічних та субтропічних водах Східної Азії, Океанії та Африки. Через значну кількість видів (більше 260) систематика цього роду дуже ускладнена. У 1925 році Ежен Луї Був'є здійснив спробу розбити види на окремі групи згідно з морфологічними характеристиками креветок, однак на цей час його класифікації застаріла та майже не використовується. Часта поява нових видів роду Caridina передбачає наявність гібридизації між симпатричними видами. Це вимагає обережності при інтерпритації молекулярних філогенетичних досліджень, у яких не використовують велику кількість екземплярів.

Представники роду Caridina їстівні, але отримали відомість завдяки видам, що розводяться у акваріумах, зокрема завдяки креветкам Caridina multidentata, що є одними з найпопулярніших креветок у прісноводних акваріумах. На відміну від диких форм, що мають чітко вираженого смугастого зображення, в акваріумістиці популярність здобули чорно-білі смугасті форми C. cantonensis («креветка бджола») та біло-червоні креветки («креветка червоний кристал»). Існують також креветки біло-помаранчевого смугастого забарвлення.

Види 
 Caridina ablepsia Guo, Jiang & Zhang, 1992
 Caridina acuta Liang, Chen & W.-X. Li, 2005
 Caridina acutirostris Schenkel, 1902
 Caridina africana Kingsley, 1883
 Caridina alba J. Li & S. Li, 2010
 Caridina alphonsi Bouvier, 1919
 Caridina amnicolizambezi Richard & Clark, 2009
 Caridina amoyensis Liang & Yan, 1977
 Caridina angulata Bouvier, 1905
 Caridina angustipes Guo & Liang, 2003
 Caridina anislaq Cai, Choy & Ng, 2009
 Caridina annandalei Kemp, 1918
 Caridina apodosis Cai & N. K. Ng, 1999
 Caridina appendiculata Jalihal & Shenoy, 1998
 Caridina aruensis Roux, 1911
 Caridina bakoensis Ng, 1995
 Caridina bamaensis Liang & Yan, 1983
 Caridina baojingensis Guo, He & Bai, 1992
 Caridina batuan Cai, Choy & Ng, 2009
 Caridina belazoniensis Richard & Clark, 2009
 Caridina boholensis Cai, Choy & Ng, 2009
 Caridina brachydactyla De Man, 1908
 Caridina breviata N. K. Ng & Cai, 2000
 Caridina brevicarpalis De Man, 1892
 Caridina brevispina Liang & Yan, 1986
 Caridina bruneiana Choy, 1992
 Caridina buehleri Roux, 1934
 Caridina buergersi Karge, von Rintelen & Klotz, 2010
 Caridina buhi Cai & Shokita, 2006
 Caridina bunyonyiensis Richard & Clark, 2005
 Caridina burmensis Cai & Ng, 2000
 Caridina caerulea von Rintelen & Cai, 2009
 Caridina calmani Bouvier, 1919
 Caridina camaro Cai, Choy & Ng, 2009
 Caridina cantonensis Yü, 1938
 Caridina caobangensis S.-Q. Li & Liang, 2002
 Caridina carli Roux, 1931
 Caridina cavalerieioides Liu & Liang in Liang, 2004
 Caridina caverna Liang, Chen & W.-X. Li, 2005
 Caridina cavernicola Liang & Zhou, 1993
 Caridina cebuensis Cai & Shokita, 2006
 Caridina celebensis De Man, 1892
 Caridina celestinoi Blanco, 1939
 Caridina chauhani Chopra & Tiwari, 1949
 Caridina chishuiensis Cai & Yuan, 1996
 Caridina clavipes Guo & Liang, 2003
 Caridina clinata Cai, X. Q. Nguyên & Ng, 1999
 Caridina cognata De Man, 1915
 Caridina confusa Choy & Marshall, 1997
 Caridina congoensis Richard & Clark, 2009
 Caridina cornuta Liang & Yan, 1986
 Caridina costai de Silva, 1982
 Caridina crassipes Liang, 1993
 Caridina crurispinata Gurney, 1984
 Caridina cucphuongensis Đăng, 1980
 Caridina curta Liang & Cai, 2000
 Caridina demani Roux, 1911
 Caridina demenica Cai & Li, 1997
 Caridina dennerli von Rintelen & Cai, 2009
 Caridina denticulata
 Caridina dentifrons N. K. Ng & Cai, 2000
 Caridina devaneyi Choy, 1991
 Caridina dianchiensis Liang & Yan, 1985
 Caridina disjuncta Cai & Liang, 1999
 Caridina disparidentata Liang, Yan & Wang, 1984
 Caridina ebuneus Richard & Clark, 2009
 Caridina edulis Bouvier, 1904
 Caridina elisabethae Karge, von Rintelen & Klotz, 2010
 Caridina elliptica Cai & Yuan, 1996
 Caridina elongapoda Liang & Yan, 1977
 Caridina endehensis De Man, 1892
 Caridina ensifera Schenkel, 1902
 Caridina evae Richard & Clark, 2009
 Caridina excavata Kemp, 1913
 Caridina excavatoides Johnson, 1961
 Caridina fasciata Hung, Chan & Yu, 1993
 Caridina fecunda Roux, 1911
 Caridina feixiana Cai & Liang, 1999
 Caridina fernandoi Arudpragasam & Costa, 1962
 Caridina fijiana Choy, 1983
 Caridina flavilineata Đăng, 1975
 Caridina formosae Hung, Chan & Yu, 1993
 Caridina fossarum Heller, 1862
 Caridina gabonensis Roux, 1927
 Caridina ghanensis Richard & Clark, 2009
 Caridina glaubrechti von Rintelen & Cai, 2009
 Caridina glossopoda Liang, Guo & Gao, 1993
 Caridina gordonae Richard & Clark, 2005
 Caridina gortio Cai & Anker, 2004
 Caridina gracilipes De Man, 1892
 Caridina gracilirostris De Man, 1892
 Caridina gracillima Lanchester, 1901
 Caridina grandirostris Stimpson, 1860
 Caridina guangxiensis Liang & Zhou, 1993
 Caridina gueryi Marquet, Keith & Kalfatak, 2009
 Caridina guiyangensis Liang, 2002
 Caridina gurneyi Jalihal, Shenoy & Sankolli, 1984
 Caridina hainanensis Liang & Yan, 1983
 Caridina hanshanensis Tan, 1990
 Caridina harmandi Bouvier, 1906
 Caridina hodgarti Kemp, 1913
 Caridina holthuisi von Rintelen & Cai, 2009
 Caridina hongyanensis Cai & Yuan, 1996
 Caridina hova Nobili, 1905
 Caridina huananensis Liang, 2004
 Caridina hubeiensis Liang & S.-Q. Li, 1993
 Caridina hunanensis Liang, Guo & Gao, 1993
 Caridina imitatrix Holthuis, 1970
 Caridina jalihali Mariappan & Richard, 2006
 Caridina jeani Cai, 2010
 Caridina jiangxiensis Liang & Zheng, 1985
 Caridina johnsoni Cai, Ng & Choy, 2007
 Caridina kaombeflutilis Richard & Clark, 2010
 Caridina kempi Jalihal, Shenoy & Sankolli, 1984
 Caridina kilimae Hilgendorf, 1898
 Caridina kunmingensis Z.-Z. Wang & Liang, 2001
 Caridina kunnathurensis Richard & Chandran, 1994
 Caridina laevis Heller, 1862
 Caridina lamiana Holthuis, 1965
 Caridina lanceifrons Yu, 1936
 Caridina lanceolata Woltereck, 1937
 Caridina lanzana Holthuis, 1980
 Caridina laoagensis Blanco, 1939
 Caridina leclerci Cai & Ng, 2009
 Caridina leucosticta Stimpson, 1860
 Caridina leytensis Blanco, 1939
 Caridina liangi Jiang, Guo & Zhang, 2002
 Caridina liaoi Cai, Choy & Ng, 2009
 Caridina lima Liang, Guo & Gao, 1993
 Caridina linduensis Roux, 1904
 Caridina lineorostris Richard & Clark, 2009
 Caridina lingkonae Woltereck, 1937
 Caridina lipalmaria Richard & Clark, 2010
 Caridina liui Liang & Yan, 1986
 Caridina lobocensis Cai, Choy & Ng, 2009
 Caridina loehae Woltereck, 1937
 Caridina longa Liang & Yan, 1985
 Caridina longiacuta Guo & Wang, 2005
 Caridina longicarpus Roux, 1926
 Caridina longidigita Cai & Wowor, 2007
 Caridina longifrons Cai & Ng, 2007
 Caridina longirostris H. Milne-Edwards, 1837
 Caridina lovoensis Roth-Woltereck, 1955
 Caridina lufengensis Cai & Duan, 1998
 Caridina lumilympha Richard & Clark, 2010
 Caridina macrodentata Cai & Shokita, 2006
 Caridina macrophora Kemp, 1918
 Caridina maculata L. Wang, Liang & F. Li, 2008
 Caridina mahalona Cai, Wowor & Choy, 2009
 Caridina malawensis Richard & Clark, 2009
 Caridina malayensis Cai, Ng & Choy, 2007
 Caridina masapi Woltereck, 1937
 Caridina mathiassi Silas & Jayachandran, 2010
 Caridina mauritii Bouvier, 1912
 Caridina mayamareenae Klotz, Wowor & K. von Rintelen, 2021
 Caridina mccullochi Roux, 1926
 Caridina medifolia Cai & Yuan, 1996
 Caridina mengae Liang, 1993
 Caridina mengaeoides Guo & Suzuki, 1996
 Caridina menghaiensis Cai & Dai, 1999
 Caridina meridionalis L. Wang, Liang & F. Li, 2008
 Caridina mertoni Roux, 1911
 Caridina mesofluminis Richard & Clark, 2009
 Caridina mindanao Cai & Shokita, 2006
 Caridina minidentata Cai & Anker, 2004
 Caridina minnanica Liang, 2002
 Caridina modiglianii Nobili, 1900
 Caridina moeri Roth-Woltereck, 1984
 Caridina mongziensis Liang, Yan & Z.-Z. Wang, 1987
 Caridina multidentata Stimpson, 1860
 Caridina nanaoensis Cai & N. K. Ng, 1999
 Caridina natalensis Bouvier, 1925
 Caridina natarajani Tiwari & R. S. Pillai, 1968
 Caridina neglecta Cai & Ng, 2007
 Caridina nguyeni S.-Q. Li & Liang, 2002
 Caridina nilotica (Roux, 1833)
 Caridina norvestica Holthuis, 1965
 Caridina novaecaledoniae Roux, 1926
 Caridina nudirostris Choy, 1984
 Caridina occidentalis de Mazancourt, Bréthiot, Marquet & Keith, 2022
 Caridina okiamnis Richard & Clark, 2009
 Caridina okinawa Cai & Shokita, 2006
 Caridina oligospina Liang, Guo & Tang, 1999
 Caridina opaensis Roux, 1904
 Caridina palawanensis Cai & Shokita, 2006
 Caridina panikkari Jalihal, Shenoy & Sankolli, 1984
 Caridina papuana Nobili, 1905
 Caridina paracornuta Cai & Yuan, 1996
 Caridina pareparensis De Man, 1892
 Caridina parvidentata Roux, 1904
 Caridina parvirostris De Man, 1892
 Caridina parvocula Gurney, 1984
 Caridina parvula von Rintelen & Cai, 2009
 Caridina paucidentata Wang & Liang, 2005
 Caridina paucidentata L.-Q. Wang & Liang, 2005
 Caridina pedicultrata Guo & Choy, 1994
 Caridina peninsularis Kemp, 1918
 Caridina petiti Roux, 1929
 Caridina pingi Yü, 1938
 Caridina pingioides Yü, 1938
 Caridina plicata Liang, 2004
 Caridina prashadi Tiwari & R. S. Pillai, 1971
 Caridina pristis Roux, 1931
 Caridina profundicola von Rintelen & Cai, 2009
 Caridina propinqua De Man, 1908
 Caridina pseudodenticulata Hung, Chan & Yu, 1993
 Caridina pseudonilotica Richard & Clark, 2005
 Caridina pseudoserrata Đăng & Ðỗ, 2007
 Caridina qingyuanensis Guo & He, 2007
 Caridina rajadhari Bouvier, 1918
 Caridina rangoona Cai & Ng, 2000
 Caridina rapaensis Edmondson, 1935
 Caridina richtersi Thallwitz, 1892
 Caridina roubaudi Bouvier, 1925
 Caridina rouxi De Man, 1915
 Caridina rubella Fujino & Shokita, 1975
 Caridina rubropunctata Đăng & Ðỗ, 2007
 Caridina samar Cai & Anker, 2004
 Caridina sarasinorum Schenkel, 1902
 Caridina schenkeli von Rintelen & Cai, 2009
 Caridina semiblepsia Guo, Choy & Gui, 1996
 Caridina serrata Stimpson, 1860
 Caridina serratirostris De Man, 1892
 Caridina shenoyi Jalihal & Sankolli in Jalihal, Shenoy & Sankolli, 1984
 Caridina shilinica Liang & Cai, 2000
 Caridina similis Bouvier, 1904
 Caridina simoni Bouvier, 1904
 Caridina sinanensis Xu, Li, Zheng & Guo, 2020
 Caridina sodenensis Richard & Clark, 2009
 Caridina solearipes Guo & De Grave, 1997
 Caridina songtaoensis Liang, 2004
 Caridina spathulirostris Richters, 1880
 Caridina spelunca Choy, 1996
 Caridina sphyrapoda Liang & Zhou, 1993
 Caridina spinalifrons Guo & De Grave, 1997
 Caridina spinata Woltereck, 1937
 Caridina spinipoda Liang, Hong & Yang, 1990
 Caridina spinosipes Liang, Guo & Tang, 1999
 Caridina spinula Choy & Marshall, 1997
 Caridina spongicola Zitzler & Cai, 2006
 Caridina steineri Cai, 2005
 Caridina striata von Rintelen & Cai, 2009
 Caridina subventralis Richard & Clark, 2005
 Caridina sulawesi Cai & Ng, 2009
 Caridina sumatianica Cai & Yuan, 1996
 Caridina sumatrensis De Man, 1892
 Caridina sundanella Holthuis, 1978
 Caridina susuruflabra Richard & Clark, 2009
 Caridina temasek Choy & Ng, 1991
 Caridina tenuirostris Woltereck, 1937
 Caridina thachlam Do, Cao & von Rintelen, 2021
 Caridina thambipillai Johnson, 1961
 Caridina thermophila Riek, 1953
 Caridina thomasi von Rintelen, Karge & Klotz, 2008
 Caridina timorensis De Man, 1893
 Caridina togoensis Hilgendorf, 1893
 Caridina tonkinensis Bouvier, 1919
 Caridina trifasciata Yam & Cai, 2003
 Caridina troglodytes Holthuis, 1978
 Caridina troglophila Holthuis, 1965
 Caridina tumida L. Wang, Liang & F. Li, 2008
 Caridina typus H. Milne-Edwards, 1837
 Caridina uminensis Đăng & Ðỗ, 2007
 Caridina umtatensis Richard & Clark, 2009
 Caridina unca Gurney, 1984
 Caridina valencia Cai, Choy & Ng, 2009
 Caridina venusta L. Wang, Liang & F. Li, 2008
 Caridina vietriensis Đăng & Ðỗ, 2007
 Caridina villadolidi Blanco, 1939
 Caridina vitiensis Borradaile, 1899
 Caridina weberi De Man, 1892
 Caridina williamsi Cai & Ng, 2000
 Caridina woltereckae Cai, Wowor & Choy, 2009
 Caridina wumingensis Cai & N. K. Ng, 1999
 Caridina wyckii (Hickson, 1888)
 Caridina xiangnanensis X.-Y. Liu, Guo & Yu, 2006
 Caridina xiphias Bouvier, 1925
 Caridina yilong Cai & Liang, 1999
 Caridina yulinica Cai & N. K. Ng, 1999
 Caridina yunnanensis Yü, 1938
 Caridina zebra Short, 1993
 Caridina zeylanica Arudpragasam & Costa, 1962
 Caridina zhejiangensis Liang & Zheng, 1985
 Caridina zhongshanica Liang, 2004

Галерея

Примітки

Посилання 
 
 

Атидові
Роди ракоподібних